Graceland (landgoed), het landgoed van Elvis Presley in Memphis.
Graceland (album), een studioalbum van Paul Simon.
Graceland (nummer), het tweede nummer van het gelijknamige album.
Graceland (film), een Filipijnse film uit 2012
Graceland (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2013